Capital (del latín cāpot~cāpitis, cabeza) puede referirse a los siguientes conceptos:

Economía y finanzas
 Capital (economía), relación social de producción. Es dinero que se independiza y se vuelve un sujeto autónomo.
 Capital financiero, cantidad de dinero que se presta o se impone, de la cual se distingue el interés cobrado por el préstamo.
 Cuenta de capital, uno de los dos componentes principales de la balanza de pago.
 Requerimiento de capital o Capital regulatorio, capital mínimo que una entidad bancaria debe tener para estar autorizada a operar. 
 Capital económico, el que los propios administradores estiman necesario para hacer frente a los riesgos del negocio bancario.
 Capital social, importe monetario, o valor de los bienes de los socios de una sociedad.
Capital riesgo, operación financiera con elevado potencial y riesgo
Capital semilla, tipo de oferta de acciones en la cual un inversor adquiere una parte de un negocio o empresa. 
Capital de expansión, tipo de inversión de participación minoritaria en empresas maduras para su expansión.
Capital constante, masa de capital invertida en medios de producción.
Capital variable,  parte del capital invertido en fuerza de trabajo.
Capital inversión, adquisición por una entidad especializada de la mayoría de acciones de una Sociedad.
 Capital (cervecería), empresa chilena.

Geografía
 Capital (política), ciudad o localidad en donde residen los poderes públicos de un Estado, país, demarcación, provincia, etc.
 Gobernación Capital, una de las cinco gobernaciones de Baréin.

Sociología
 Capital cultural (sociología), recursos culturales a disposición de un individuo.
 Capital social (sociología), variable que mide la colaboración social entre los diferentes grupos de un colectivo humano, y el uso individual de las oportunidades surgidas a partir de ello.

Literatura y gramática
 Letra capital, aquella al principio de un párrafo o capítulo que es de mayor tamaño que el resto.
 El capital: (en alemán Das Kapital), libro de Karl Marx que contiene la exposición más detallada de la teoría económica marxista.
 Capital de la gloria, libro de relatos escrito por Juan Eduardo Zúñiga

Recursos culturales
 Capital (revista), publicación quincenal chilena.
 Radio Capital, nombre de varias estaciones de radio.
 Capital simbólico, recursos culturales y sociales que reciben prestigio y tienen un especial simbolismo en una sociedad.

Además
 Capital (fortificación), línea imaginaria comprendida en el punto de unión de una fortificación.
 Capital natural, recursos naturales vistos como medios de producción.
 Buque capital, concepto anglosajón aplicado a los más importantes buques de guerra
 Pena capital o pena de muerte.
 Pecados capitales, clasificación de pecados en el cristianismo.

Medios de comunicación
 Canal Capital, canal de televisión colombiano.

Enlaces externos